Toponímia:
 Hagen (cràter), cràter d'impacte al costat ocult de la Lluna 
 Hagen (Mosel·la), municipi al departament del Mosel·la (regió de Gran Est)
 Hagen (Luxemburg), vila de la comuna de Steinfort del districte de Luxemburg al cantó de Capellen 
 Hagen (Rin del Nord-Westfàlia), ciutat de Renània del Nord-Westfàlia, a la regió del Ruhr, Alemanya
 Fiord de Hagen, fiord banyat pel mar de Wandel, a l'extrem septentrional de Groenlàndia, dins el Parc Nacional del Nord-est de Groenlàndia
 Biografies:
 Birgit Hagen (Grevenbroich, 1957), jugadora d'hoquei sobre herba alemanya que va competir sota la bandera de República
 Carl Fredrik Hagen (Oppegård, Akershus, 1991), ciclista noruec professional des del 2015 
 Edvald Boasson Hagen (Rudsbygd, Lillehammer, 1987), ciclista noruec professional des del 2006 
 Erich Hagen (Leipzig, Saxònia, 1936 - 1978), ciclista alemany que va córrer a cavall dels anys 1950 i 60 
 Erich Bessel-Hagen (Charlottenburg, 1898 – Bonn, 1946), matemàtic alemany
 Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (Königsberg, 1797 - 1884), físic i enginyer hidràulic alemany
 Hans Hagen (1894 - 1957), futbolista alemany de la dècada de 1920, dotze cops internacional amb la selecció alemanya
 Harald Hagen (Oslo, 1902 – 1970), regatista noruec que va competir a començaments del segle XX
 Horst Hagen (Kuhsdorf, 1950), jugador de voleibol alemany que va competir sota bandera de la República Democràtica Alemanya
 Jean Hagen (Chicago, Illinois, 1923 − Los Angeles, Califòrnia, 1977), actriu estatunidenca
 Krister Hagen (Kristiansand, 1989), ciclista noruec professional des del 2012  
 Nina Hagen (Berlín, 1955), cantant alemanya famosa per la seva barreja d'estil punk i cant operístic 
 Oddbjørn Hagen, esportista noruec especialista en esquí de fons així com la combinada nòrdica 
 Olav Hagen (Vingrom, 1921 – Lillehammer, 2013), esquiador de fons noruec 
 Thoralf Hagen (Oslo, 1887 - 1979), remer noruec que va competir a començaments del segle XX
 Miscel·lània:
 Aproximació de Hagen-Rubens, en òptica, relació entre la reflectància i la conductivitat d'un material
 Esquirol volador de Hagen (Petinomys hageni), espècie de rosegador de la família dels esciúrids, endèmic d e Kalimantan i Sumatra (Indonèsia)
 Flux de Hagen-Poiseuille a partir de les equacions de Navier-Stokes, dinàmica de fluids, solució exacta de les equacions de Navier-Stokes
 Identitat de Rothe-Hagen, identitat matemàtica vàlida per a tots els nombres complexos (x, y, z) excepte on els denominadors s'esvaeixen, és una generalització de la identitat de Vandermonde, i porta el nom d'Heinrich August Rothe i Johann Georg Hagen
 Nombre de Hagen, nombre adimensional utilitzat en càlculs de flux forçat 
 Quartet Hagen, quartet de corda austríac fundat l'any 1981, compost de tres membres d'una mateixa família de Salzburg: Lukas, Veronika i Clemens Hagen